Исаак де Банколе (; род. 12 августа 1957, Абиджан, Кот-д’Ивуар) — французский и американский актёр ивуарийского происхождения.

Биография 
Банколе родился в городе Абиджан в Кот-д’Ивуаре в семье выходцев из Бенина. Эмигрировал во Францию, учился в Париже на пилота гражданской авиации, затем стал актёром. С 2001 года живёт в Нью-Йорке.

Снялся в более чем тридцати фильмах, включая «Мандерлей» Ларса фон Триера, четыре фильма Джима Джармуша («Ночь на Земле», «Пёс-призрак: путь самурая», «Кофе и сигареты», главная роль в «Пределах контроля») и «Казино „Рояль“» (2006), где сыграл террориста Стивена Обанно. В 1987 году был удостоен премии «Сезар» как самый многообещающий актёр. В апреле 2007 года он получил звание в Рыцарском Почётном легионе.

В 2000—2003 годах был женат на американской джазовой певице Кассандре Уилсон.

Исаак свободно говорит на йоруба, бамбара, английском, французском, немецком и немного говорит по-итальянски.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сезар»